Het seizoen 1991/1992 van FC Groningen was het 21ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam  uit kwam in de Eredivisie, de KNVB beker en de Uefa Cup.

Het was het vierde seizoen onder succestrainer Hans Westerhof, onder wiens leiding men het voorgaande seizoen als derde was geëindigd in de Eredivisie. Ook dit seizoen verliep goed voor de Groningers op het hoogste niveau van het Nederlandse betaalde voetbal, men behaalde een vijfde plaats in de eindrangschikking, waardoor men zich voor het volgende seizoen wederom plaatste voor de Uefa Cup.

In het KNVB bekertoernooi stroomde de club in in de derde ronde, om vervolgens het avontuur te zien stranden in de vierde ronde. In de vierde ronde bleek, de uiteindelijke finalist, Roda JC te sterk.

Door de derde plaats in de Eredivisie van het voorgaande seizoen mocht de club dit seizoen ook uitkomen in de Uefa Cup. In de eerste ronde van dit toernooi trof het het Duitse FC Rot-Weiß Erfurt. Beide wedstrijden tegen de Duitsers gingen met de minimale score verloren, waardoor het Europese avontuur hier strandde voor de Groningers.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand Eredivisie

KNVB Beker

Wedstrijden

UEFA CUP

Wedstrijden 

1992
Groningen